Akira Matsunaga kan henvise til:
 Akira Matsunaga (fodboldspiller, født 1914) – Japansk fodboldspiller (1914-1943)
 Akira Matsunaga (fodboldspiller, født 1948) – Japansk fodboldspiller, født 1948